Németország
Oberhausen, járási jogú város Észak-Rajna-Vesztfália tartományban 
Oberhausen, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban 
Oberhausen, település Bajorország Neuburg-Schrobenhausen járásában 
Oberhausen, település Bajorország Weilheim-Schongau járásában